La Korisliiga 2012-2013 è stata la 73ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Samuel Haanpää,  e  Martin Zeno, 
MVP finali:  Jeb Ivey, 
Allenatore dell'anno:  Sami Toiviainen, 
Miglior giovane:  Jussi Turja, 
Sesto uomo:  Petri Virtanen, 
Giocatore più migliorato:  Vesa Heinonen, / 
Miglior difensore:  Henri Hirvikoski, 
Miglior arbitro:  Petri Mäntylä

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013